Перево́зчиков — російське прізвище. Відомі носії:

 Перевозчиков Андрій Сергійович
 Перевозчиков Григорій Карпович
 Перевозчиков Олександр

 Перевозчикова Ольга Леонідівна